Titulus, palabra latina para "título" (plural, tituli) puede referirse a:
 Titulus o iglesia titular, grupo de antiguos templos católicos de Roma destinados inicialmente a la evangelización o misión local. 
 Titulus, inscripción, leyenda o título para denominar objetos u obras de arte especialmente añadidos en arte clásico y medieval y que convencionalmente se usa en los iconos ortodoxos orientales.
 Titulus Crucis, reliquia de la inscripción de la cruz de Jesús expuesta en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma.
 Titulus pictus, tipo de inscripción comercial usada en la antigüedad, fundamentalmente en ánforas. 
 Titulus Regius o Titulus Regis, literalmente, "título real", decreto parlamentario por el que se daba el título de Rey de Inglaterra a Ricardo III.

Véase también 
 Título